Национальная лига 1941/42 () — 45-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

Швейцария
Швейцария
Спорт в Швейцарии в 1941 году
Спорт в Швейцарии в 1942 году
Чемпионат Швейцарии по футболу